Filaret (metge), metge grec 
 Filaret de Seminara o d'Aulina (Val Demone o Palerm, ~1020 - Seminara, ~1070) monjo basilià i anacoreta, venerat com a sant a les esglésies catòlica i ortodoxa 
 Filarete (Florència, ~1400 - Roma?, 1469) arquitecte, urbanista i escultor del Renaixement 
 Filaret Bracami (), general romà d'Orient d'origen armeni